Deens voetbalelftal onder 16 (mannen)
Deens voetbalelftal onder 16 (vrouwen)